Vallejo peut désigner :

Patronyme 

 Alfonso Vallejo (1943-2021), dramaturge, poète, peintre et neurologue espagnol ;
 Antonio Buero Vallejo (1916-2000), dramaturge espagnol appartenant à la Génération de 36 ;
 Boris Vallejo (1941- ), artiste péruvien de fantasy ;
 Camila Vallejo (1988- ), femme politique chilienne, militante des ''Jeunesses communistes du Chili’’ ;
 César Vallejo (1892-1938), poète péruvien ;
 Francisco Vallejo Pons (1982-), joueur d'échecs espagnol ;
François Vallejo (1960-), écrivain français;
Georgette Vallejo (1908-1984), écrivaine française;
 Gerardo Vallejo (1976-), joueur de football colombien ;
 Iván Vallejo (1959-), alpiniste ;
 Jesús Vallejo (1997-), un footballeur espagnol ;
 Maria Antonia Vallejo Fernández, chanteuse et danseuse espagnole ;
 Mariano Guadalupe Vallejo (1807-1890), commandant militaire et homme politique californien qui sonna son nom à la ville américaine de Vallejo ;
 Susana Vallejo (1968-), écrivaine espagnole de fantasy et de science-fiction;
Virginia Vallejo (1949-), journaliste colombienne.

Toponyme 

 , une localité de la commune de Camaleño dans la province de Cantabrie en Espagne.
 Vallejo, une ville de l'État de Californie aux États-Unis.

Divers 
 L'Université César Vallejo (Universidad César Vallejo), une université privée de Trujillo.
 Admirals de Vallejo (Vallejo Admirals),  une équipe de baseball de la Pacific Association of Professional Baseball Clubs de Vallejo, en Californie aux États-Unis.
 Vallejo, une station de métro de la ville de Mexico.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique